Фаронов Василий Алексеевич — советский снайпер.

Биография 

Фаронов Василий Алексеевич родился  года, в Воронежской области, Боринском районе, село Грязное.

Василий Алексеевич участвовал в Советско-Финляндской войне.

В июле 1941 года добровольно вступил в ряды Красной Армии. Служил на Ленинградском и Волховском фронтах.

27 и 29 ноября 1941 года Фаронов Василий Алексеевич участвовал в обороне под Совхозом «Красный октябрь», где с помощью своего взвода отразил 2 атаки противника.
Василий Алексеевич проявлял героизм на протяжении всего военного времени. Так, Фаронов, бросился в контрнаступление на пехотную колонну немцев, в которой шло примерно 170 человек.

12 декабря 1942 года при налете на противника, лично убил двоих немцев.

С 30 декабря 1941 года Василий Алексеевич служил в 21-я танковой дивизии, 54-ой Армии, Волховского фронта.

С 27 апреля 1942 года служил помощником командира взвода 177-ой стрелковой дивизии, 54-ой Армии, Волховского фронта.

С 15 июля 1943 года служил командиром взвода 486-го стрелкового полка, 177-ой стрелковой дивизии, 54-ой Армии, Волховского фронта.

15 июня, 1944 года Василий Алексеевич отважно принимал участие в отражение вражеских контратак. При помощи боевого снаряжения лично уничтожил 16 противников.

18 июня 1944 года снял и обезвредил 55 вражеских мин.

С 30 июня 1944 года служил помощником командира запёрного взвода 483-го стрелкового полка.

Награды 

 Орден Красной Звезды
 Медаль «За отвагу» (СССР)
 Орден Славы III степени
 Медаль «За оборону Ленинграда»

Литература 

 Сяков Ю. А. Неизвестные солдаты. Сражения на внешнем фронте блокады Ленинграда. — СПб: Знание, ИВЭСЭП, 2004.- 302 с. ISBN 5-7320-0784-9

Примечания